Macon County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Macon County Courthouse (Alabama), ID-Nr. 78000495
 Macon County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001113